HBC :
 HSBC
 Компания Гудзонова залива (Hudson's Bay Company)
 Гемоглобин С (Hemoglobin C)
 Hokkaido Broadcasting